Региональная лига «Север» 2014/2015 — 7-й сезон Региональной лиги «Север» в качестве четвёртого по уровню футбольного первенства в Германии. Чемпионат начался 25 июля 2014 года. Последние матчи состоятся 23 мая 2015 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
К сезону 2014/2015 были допущены следующие команды:

 По итогам предыдущего сезона третьей лиги в Региональную лигу «Север» не вылетела ни одна команда.
 Победитель Оберлиги «Нижняя Саксония» — «Ганза» (Люнебург).
 Победители переходного турнира между чемпионами Бремен-Лиги, Шлезвиг-Гольштайн-Лиги и обладателем второго места в Оберлиге «Нижняя Саксония» — «Брауншвейг», «Любек».
 Команды-участники сезона 2013/14 Региональной лиги «Север» — «Айнтрахт II» (Брауншвейг), «Айнтрахт» (Нордерштедт), «Вайхе», «Вердер II», «Вольфсбург II», «Гамбург II», «Ганновер II», «Госларер 08», «Клоппенбург», «Меппен», «Ноймюнстер», «Ольденбург», «Санкт-Паули II», «Хафельзе», «Шварц-Вайсс» (Реден).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата, определяются:
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Потуровая турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль соревнования на «kicker.de»

Германия
Спорт в Германии в 2014 году
Спорт в Германии в 2015 году